Александру Эне ( ) — румынский футболист, игрок сборной Румынии.

Карьера 
Он начал играть в футбол в ФК «Олимпия Бухарест» с 1941 по 1947 год, затем перешел в ФК «Металул Бухарест», где дебютировал на взрослом уровне, а с 1951 по 1960 год играл в бухарестском «Динамо». Он зарекомендовал себя как выдающийся бомбардир, сумев в 1955 году выиграть Лигу I, первый титул в истории «Динамо». Он забил 91 гол за «Динамо» в Дивизии А. После ухода на пенсию занимал руководящие посты в футболе, был вице-президентом клуба «Динамо» (1971—1973). В это время, после 1960 года, работал в основном по линии своей профессии экономистом в Министерстве внутренних дел.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Бухарест